Iota puede ser:

 La palabra Iota describe una letra del alfabeto griego: Véase Ι.
 La sigla IOTA corresponde a Intra-European Organisation of Tax Administrations: Véase Organización Intra-Europea de Administración Fiscal.
 El término IOTA corresponde a la tecnología de contabilidad distribuida de código abierto centrada en proporcionar seguridad en las comunicaciones y pagos entre máquinas en el Internet de Cosas y a su vez es una criptomoneda: Véase IOTA (protocolo).